Dulzinea bezeichnet:

 ein Synonym für „Freundin“ oder „Geliebte“, das auf eine Figur aus Cervantes’ Roman Don Quijote zurückgeht, siehe Dulcinea del Toboso
 eine Lyrikzeitschrift, siehe Dulzinea (Zeitschrift)